

Biografia
Era il figlio di Edward Villiers, I conte di Jersey, e di sua moglie, Lady Barbara Chiffinch. Nel 1703, durante il suo Grand Tour, si recò in Italia e commissionò a Massimiliano Soldani Benzi una medaglia di bronzo.

Carriera
Rappresentò Kent nella Camera dei Comuni (1705-1708). Nel 1711 successe al padre nella contea.

Matrimonio
Sposò, il 22 marzo 1704, Judith Herne (?-22 luglio 1735), figlia di Frederick Herne e Elizabeth Lisle. Ebbero tre figli:

 Lady Barbara Villiers (25 agosto 1706-11 giugno 1761), sposò in prime nozze, Sir William Blackett, II Baronetto, sposò in seconde nozze, Bussy Mansell, IV Barone Mansell, ebbero una figlia;
 William Villiers, III conte di Jersey (8 marzo 1707-28 agosto 1769);
 Thomas Villiers, I conte di Clarendon (19 giugno 1709-11 dicembre 1786).

Morte
Morì il 13 luglio 1721.

Villiers
Conti di Jersey